La  du championnat d'Angleterre de football est la vingt-deux sous l'appellation Premier League. Elle oppose les vingt meilleurs clubs d'Angleterre en une série de trente-huit journées.

Lors de cette saison, Manchester United défend son titre face à 19 autres équipes dont 3 promus de Football League Championship.

Cinq places qualificatives pour les compétitions européennes sont attribuées par le biais du championnat (3 places directes en Ligue des Champions 2014-2015, 1 en barrages et 1 en Ligue Europa 2014-2015). Les deux autres places européennes sont celles du vainqueur de la FA Cup 2013-2014 et de la Capital One Cup 2013-2014 qui sont qualificatives pour la Ligue Europa. Les 3 derniers du championnat sont relégués en Championship.

Le titre est remporté par Manchester City lors de la dernière journée du championnat.

Équipes

Participants et localisation 
Légende des couleurs

Informations équipes

Changements d'entraîneurs

Classement 

Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Leader par journée

Dernière place par journée

Résultats

Domicile et extérieur

Statistiques

Bilan de la saison 
 Premier but de la saison : Daniel Sturridge  pour Liverpool contre Stoke City (1-0), le .
 Dernier but de la saison :
 Premier but contre son camp : Antonio Luna  de Aston Villa pour Chelsea (1-2), le .
 Premier penalty : Christian Benteke  pour Aston Villa contre Arsenal (1-3), le .
 Premier doublé : Christian Benteke  et  pour Aston Villa contre Arsenal (1-3), le .
 Premier triplé : Luis Suarez ,  et  pour Liverpool contre West Bromwich Albion (1-4), le .
 But le plus rapide d'une rencontre : Martin Skrtel  pour Liverpool contre Arsenal (5-1), le .
 But le plus tardif d'une rencontre : Steven Gerrard  pour Liverpool contre Southampton (0-3), le  mars 2014.
 Plus grand nombre de buts inscris en une journée : 42 ().
 Plus grande marge : 7 buts
 Manchester City 7-0 Norwich City, le .
 Plus grand nombre de buts dans une rencontre : 9 buts
Manchester City 6-3 Arsenal, le .
 Plus grand nombre de buts en une mi-temps : 6 buts
Manchester City 6-3 Arsenal, le .
 La seconde mi-temps :
 Cardiff City 3-2 (0-0) Manchester City, le .
 Premier carton jaune de la saison : Steven Nzonzi  de Stoke City contre Liverpool (0-1), le .
 Premier double carton jaune de la saison : Laurent Koscielny  de Arsenal contre Aston Villa (3-1), le .
 Premier carton rouge de la saison : Steven Taylor  de Newcastle United contre Manchester City (0-4), le .

Évolution du classement

Les 10 meilleurs buteurs

Classement des passeurs

Liste des coups du chapeau

Récompenses de la saison 
 Joueur de la saison PFA :
 Luis Suárez (Liverpool)
 Joueur de la saison de la FWA :
 Luis Suárez (Liverpool)
 Jeune joueur de la saison :
 Eden Hazard (Chelsea)
 Meilleur buteur de la saison :
 Luis Suárez (Liverpool)
 Meilleur passeur de la saison :
 Steven Gerrard  (Liverpool)

Équipe-type 
Équipe type de Premier League 2013-2014 :
 Gardien : Petr Čech (Chelsea)
 Défenseurs : Vincent Kompany (Manchester City) Luke Shaw (Southampton) Gary Cahill (Chelsea) Séamus Coleman (Everton)
 Milieux de terrain : Steven Gerrard (Liverpool) Eden Hazard (Chelsea) Yaya Touré (Manchester City) Adam Lallana (Southampton)
 Attaquants : Luis Alberto Suárez (Liverpool) Daniel Sturridge (Liverpool)

Notes et références 

2013-2014
Football M1
Angleterre M1
Championnat M1